Список аэропортов штата Монтана Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Billings
| BIL
| BIL
| KBIL
| Billings Logan International Airport
| PR
| align=right | 403 645 

|- valign=top
| Bozeman
| BZN
| BZN
| KBZN
| Gallatin Field Airport
| PR
| align=right | 318 115 

|- valign=top
| Butte
| BTM
| BTM
| KBTM
| Bert Mooney Airport
| PR
| align=right | 37 635 

|- valign=top
| Great Falls
| GTF
| GTF
| KGTF
| Great Falls International Airport
| PR
| align=right | 139 362 

|- valign=top
| Helena
| HLN
| HLN
| KHLN
| Helena Regional Airport
| PR
| align=right | 87 958 

|- valign=top
| Kalispell
| GPI 
| FCA
| KGPI
| Glacier Park International Airport
| PR
| align=right | 175 157 

|- valign=top
| Missoula
| MSO
| MSO
| KMSO
| Missoula International Airport'''
| PR
| align=right | 276 170 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Sidney
| SDY
| SDY
| KSDY
| Sidney-Richland Municipal Airport
| CS 
| align=right | 4 771 

|- valign=top
| West Yellowstone
| WYS
| WYS
| KWYS
| Yellowstone Airport
| CS
| align=right | 4 031 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Reliever and General Aviation Airports
|
|

|- valign=top
| Anaconda
| 3U3
|
|
| Bowman Field
| GA
| align=right | 54 

|- valign=top
| Baker City
| BHK
| 
| KBHK
| Baker Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Benchmark
| 3U7
|
|
| Benchmark Airport
| GA
|

|- valign=top
| Big Sandy
| 3U8
|
|
| Big Sandy Airport
| GA
|

|- valign=top
| Big Timber
| 6S0
|
|
| Big Timber Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Broadus
| 00F
|
|
| Broadus Airport (new airport, replaced BDX)
| GA
|

|- valign=top
| Chester
| LTY 
| 
| KLTY
| Liberty County Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Chinook
| S71
|
|
| Edgar G. Obie Airport
| GA
|

|- valign=top
| Choteau
| CII
| 
| KCII
| Choteau Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Circle
| 4U6
|
|
| Circle Town County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Colstrip
| M46
|
|
| Colstrip Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Columbus
| 6S3
|
|
| Columbus Airport
| GA
|

|- valign=top
| Conrad
| S01
|
|
| Conrad Airport
| GA
|

|- valign=top
| Culbertson
| S85
|
|
| Big Sky Field
| GA
|

|- valign=top
| Cut Bank
| CTB
| CTB
| KCTB
| Cut Bank Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Deer Lodge
| 38S
|
|
| Deer Lodge-City-County Airport
| GA
| align=right | 18 

|- valign=top
| Dillon
| DLN
| DLN
| KDLN
| Dillon Airport
| GA
| align=right | 78 

|- valign=top
| Ekalaka
| 97M
|
|
| Ekalaka Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ennis
| EKS 
| 
| KEKS
| Ennis - Big Sky Airport
| GA
| align=right | 22 

|- valign=top
| Eureka
| 88M
|
|
| Eureka Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Forsyth
| 1S3
|
|
| Tillitt Field
| GA
|

|- valign=top
| Fort Benton
| 79S
|
|
| Fort Benton Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gardiner
| 29S
|
|
| Gardiner Airport
| GA
| align=right | 105 

|- valign=top
| Geraldine
| 5U8
|
|
| Geraldine Airport
| GA
|

|- valign=top
| Glasgow
| GGW
| GGW
| KGGW
| Glasgow International Airport (Wokal Field)
| GA
| align=right | 1 784 

|- valign=top
| Glendive
| GDV
| GDV
| KGDV
| Dawson Community Airport
| GA
| align=right | 1 126 

|- valign=top
| Hamilton
| 6S5
|
|
| Ravalli County Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| Harlem
| 48S
|
|
| Harlem Airport
| GA
|

|- valign=top
| Harlowton
| HWQ
| 
| KHWQ
| Wheatland County Airport at Harlowton
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Havre
| HVR
| HVR
| KHVR
| Havre City-County Airport
| GA
| align=right | 1 537 

|- valign=top
| Jordan
| JDN
| JDN
| KJDN
| Jordan Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kalispell
| S27
|
|
| Kalispell City Airport
| GA
|

|- valign=top
| Laurel
| 6S8
|
|
| Laurel Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lewistown
| LWT
| LWT
| KLWT
| Lewistown Municipal Airport
| GA
| align=right | 699 

|- valign=top
| Libby
| S59
|
|
| Libby Airport
| GA
| align=right | 33 

|- valign=top
| Lincoln
| S69
|
|
| Lincoln Airport
| GA
|

|- valign=top
| Livingston
| LVM
| LVM
| KLVM
| Mission Field
| GA
| align=right | 28 

|- valign=top
| Malta
| M75
| MLK
|
| Malta Airport
| GA
| align=right | 14 

|- valign=top
| Miles City
| MLS
| MLS
| KMLS
| Miles City Municipal Airport (Frank Wiley Field)
| GA
| align=right | 1 233 

|- valign=top
| Philipsburg
| U05
|
|
| Riddick Field
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Plains
| S34
|
|
| Plains Airport
| GA
|

|- valign=top
| Plentywood
| PWD
| PWD
| KPWD
| Sher-Wood Airport
| GA
|

|- valign=top
| Polson
| 8S1
|
|
| Polson Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Poplar
| 42S
|
|
| Poplar Airport
| GA
|

|- valign=top
| Red Lodge
| RED
| 
| KRED
| Red Lodge Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ronan
| 7S0
|
|
| Ronan Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Roundup
| RPX
| RPX
| KRPX
| Roundup Airport
| GA
|

|- valign=top
| Scobey
| 9S2
|
|
| Scobey Airport
| GA
|

|- valign=top
| Shelby
| SBX
| SBX
| KSBX
| Shelby Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stanford
| S64
|
|
| Stanford Airport
| GA
|

|- valign=top
| Stevensville
| 32S
|
|
| Stevensville Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Superior
| 9S4
|
|
| Mineral County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Terry
| 8U6
|
|
| Terry Airport
| GA
|

|- valign=top
| Thompson Falls
| THM
| 
| KTHM
| Thompson Falls Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Three Forks
| 9S5
|
|
| Three Forks Airport
| GA
|

|- valign=top
| Townsend
| 8U8
|
|
| Townsend Airport
| GA
|

|- valign=top
| Turner
| 9U0
|
|
| Turner Airport
| GA
|

|- valign=top
| Twin Bridges
| 7S1
|
|
| Twin Bridges Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Valier
| 7S7
|
|
| Valier Airport
| GA
|

|- valign=top
| White Sulphur Springs
| 7S6
|
|
| White Sulphur Springs Airport
| GA
| align=right | 20 

|- valign=top
| Winifred
| 9S7
|
|
| Winifred Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wolf Point
| OLF
| OLF
| KOLF
| L. M. Clayton Airport
| GA
| align=right | 1 868 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Ashland
| 3U4
|
|
| St. Labre Mission Airport
|
|

|- valign=top
| Augusta
| 3U5
|
|
| Augusta Airport
|
|

|- valign=top
| Babb
| 49S
|
|
| Babb Airport
|
|

|- valign=top
| Belle Creek
| 3V7
|
|
| Belle Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Big Fork
| 53U
|
|
| Ferndale Airfield
|
|

|- valign=top
| Big Timber
| 6S0
|
|
| Big Timber Airport
|
| align=right | 26 

|- valign=top
| Boulder
| 3U9
|
|
| Boulder Airport
|
|

|- valign=top
| Bridger
| 6S1
|
|
| Bridger Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Browning
| 8S0
|
|
| Starr-Browning Airstrip
|
| 

|- valign=top
| Chinook
| 4U4
|
|
| Hebbelman Airport
|
|

|- valign=top
| Clinton
| RC0 
|
|
| Rock Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Conner
| 4U7
|
|
| West Fork Lodge Airport
|
|

|- valign=top
| Dell
| 4U9
|
|
| Dell Flight Strip
|
| align=right | 3 

|- valign=top
| Denton
| 5U0
|
|
| Denton Airport
|
|

|- valign=top
| Drummond
| M26
| DRU
|
| Drummond Airport
|
|

|- valign=top
| Dutton
| 5U1
|
|
| Dutton Airport
|
|

|- valign=top
| Fairfield
| 5U5
|
|
| Fairfield Airport
|
|

|- valign=top
| Fairview
| 5U6
|
|
| Fairview Airport
|
|

|- valign=top
| Fort Peck
| 37S
|
|
| Fort Peck Airport
|
|

|- valign=top
| Fort Smith
| 5U7
|
|
| Fort Smith Landing Strip
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Hardin
| F02
|
|
| Fairgrounds Airpark
|
|

|- valign=top
| Harlem
| U09
|
|
| Fort Belknap Agency Airport
|
|

|- valign=top
| Helena
| 5M7
|
|
| Mountain Lakes Field
|
|

|- valign=top
| Hinsdale
| 6U5
|
|
| Hinsdale Airport
|
|

|- valign=top
| Hogeland
| 6U6
|
|
| Hogeland Airport
|
|

|- valign=top
| Hot Springs
| S09
|
|
| Hot Springs Airport
|
|

|- valign=top
| Hysham
| 6U7
|
|
| Hysham Airport
|
|

|- valign=top
| Lavina
| 80S
|
|
| Lavina Airport
|
|

|- valign=top
| Morgan / Loring
| 7U4
|
|
| Morgan Airport
|
|

|- valign=top
| Opheim
| S00
|
|
| Opheim Airport
|
|

|- valign=top
| Port of Del Bonita
| H28
|
|
| Whetstone International Airport
|
|

|- valign=top
| Richey
| 7U8
|
|
| Richey Airport
|
|

|- valign=top
| Ryegate
| 8U0
|
|
| Ryegate Airport
|
|

|- valign=top
| Sand Springs
| 8U1
|
|
| Sand Springs Strip
|
|

|- valign=top
| Scobey
| 8U3
|
|
| Scobey Border Station Airport (East Poplar Intl)
|
|

|- valign=top
| Seeley Lake
| 23S
|
|
| Seeley Lake Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Seeley Lake
| M35
|
|
| Lindey's Landing West Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| St. Ignatius
| 52S
|
|
| St. Ignatius Airport
|
|

|- valign=top
| Sunburst
| 8U5
|
|
| Sunburst Airport
|
|

|- valign=top
| Sweetgrass
| 7S8
|
|
| Ross International Airport
|
|

|- valign=top
| Tiber Dam
| B70
|
|
| Tiber Dam Airport
|
|

|- valign=top
| Townsend
| 8U9
|
|
| Canyon Ferry Airport
|
|

|- valign=top
| Troy
| 57S
|
|
| Troy Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Whitefish
| 58S
|
|
| Whitefish Airport
|
|

|- valign=top
| Wilsall
| 9U1
|
|
| Wilsall Airport
|
|

|- valign=top
| Wisdom
| 7S4
|
|
| Wisdom Airport
|
| 

|- valign=top
| Wise River
| 02T
|
|
| Wise River Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Other Military Airports
|
|

|- valign=top
| Great Falls
| GFA
| GFA
| KGFA
| Malmstrom Air Force Base (heliport)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| USFS (United States Forest Service) Airports
|
|

|- valign=top
| Condon
| S04
|
|
| Condon USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Meadow Creek
| 0S1
|
|
| Meadow Creek USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Schafer
| 8U2
|
|
| Schafer USFS Airport
|
|

|- valign=top
| Spotted Bear
| 8U4
|
|
| Spotted Bear USFS Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Glasgow
| 07MT
|
|
| Glasgow Industrial Airport (former Glasgow Air Force Base)
|
|

|- valign=top
| Hammond
| MT59
|
|
| Gardner Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Broadus
| BDX
| BDX
| KBDX
| Broadus Airport (closed 2006, new airport 00F)
| 
|

|- valign=top
| Glasgow
| GSG
|
|
| Glasgow Air Force Base (closed 1976)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Montana Department of Transportation (MDT): Airports

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Montana - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Montana

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Монтана:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Монтана
Аэропорты